Husův pomník může znamenat:

 Pomník mistra Jana Husa, Staroměstské náměstí v Praze (L. Šaloun 1915)
 Pomník mistra Jana Husa  (Hořice v Podkrkonoší), L. Šaloun 1914
 Pomník Mistra Jana Husa (Malšovice), 1924
 Pomník mistra Jana Husa (Jičín), A. Sucharda 1872
 Pomník Mistra Jana Husa (Pouchov), Josef Škoda 1931
 Pomník Mistra Jana Husa (Plotiště nad Labem), 1936
 Pomník Mistra Jana Husa (Třebeš), 1920

Seznam 83 soch a dalších pomníků, byst a pamětních kamenů viz Jan Hus#Pomníky